Landwehrstraße ist der Name verschiedener Straßen

 von 1826 bis 1939 der Name der früheren Judengasse in Berlin, siehe Judengasse (Berlin)
 einer Straße in München, siehe Landwehrstraße (München)